Katterbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Anton Katterbauer († 1779), böhmischer Bildhauer des Barock
 Franz Martin Katterbauer († 1730), böhmischer Bildhauer des Barock